Het ATP-toernooi van Atlanta 2018 (met de officiële naam BB&T Atlanta Open) werd gespeeld van 23 tot en met 29 juli 2018. Er werd gespeeld op de outdoor hardcourtbanen van het Atlantic Station in de Amerikaanse stad Atlanta.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Afmeldingen 
Voor het toernooi
  Mirza Bašić → vervangen door  James Duckworth
  Yuki Bhambri → vervangen door  Alex de Minaur
  Jared Donaldson → vervangen door  Marius Copil
  Gilles Müller → vervangen door  Ričardas Berankis
  Jack Sock → vervangen door  Hubert Hurkacz (LL)

Opgaven 
  Nick Kyrgios - heupblessure

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema 

Atlanta
ATP-toernooi van Atlanta